Oh My Darling, Clementine est une ballade de musique folk américaine écrite en 1884 et généralement attribuée à Percy Montrose mais aussi parfois à Barker Bradford. Cette chanson s'inspirerait d'une plus ancienne, Down by the River Liv'd a Maiden, écrite en 1863 par H. S. Thompson. Elle relate l'histoire d'un chercheur d'or qui aurait emménagé avec sa fille Clémentine dans un canyon. Cette dernière avait l'habitude d'emmener les chevaux jusqu'au lac tous les matins. Mais un jour, elle tomba dans l'eau et se noya.

Chanson de folk américaine
Ruée vers l'or en Californie
Musique western